5135 Nibutani – asteroide della fascia principale
 Nibutani – centro abitato del Giappone, ora inglobato nella città di Biratori